Бурдей (бурдой, бурдюг, халупа, , ) — разновидность простой полуземлянки, жилище молдавских ремесленников и крестьян в XVII—XIX веках.

История 
Бурдеи строили в степи на займищах: в выкопанной яме ставили четыре стенки с плота, вокруг них нагребали землю, сверху монтировали кровлю и всё вместе обмазывали глиной с кизяком и накрывали кураём. Окнами служили небольшие округлые отверстия, закрытые зелёным стеклом. Внутри бурдея из камня строили печь для обогрева помещения и выпечки хлеба. Еду варили на очаге (яма, где помещался котёл, под которым разжигали костёр). Бурдей никогда не запирали. Любой из путешественников в отсутствие хозяина мог войти в жилище, приготовить себе пищу и отдохнуть.

Данный вид жилища был распространён во многих странах Европы. Бытовали также на Украине, в том числе на юге Подолья.

Восточная Европа 

В таких странах, как Румыния, бурдей строились для всей семьи. Таким образом, румынские хижины могут иметь несколько комнат, подвал и гостиную. В описаниях, оставленных иностранными путешественниками, путешествовавших по территории между Дунаем и Карпатами несколько столетий назад, бурдей, естественно, фигурирует как уникальный акцент, характерный для этой местности. Летом 1597 года голландец Йорис ван дер Доус по пути в Исмаил проезжал через несколько деревень, жители которых жили в хижинах. Монах-иезуит Филипп Аврил пишет в 1639 году о домах, зарытых в землю, которые он встречает в Мунтении. Игнац Стефан Райсевич в 1788 году характеризирует дома в нижней части Валахии так: «Жилища в сельской местности, как правило, очень плохи и представляют картину запустения и нищеты. Дома, которые по праву можно назвать норами, строятся под землей и называются бурдеями. Издалека виден только дым на трубах и почти только крыша, которая расположена так низко над землей, что сверху растет трава. Жители бегут с больших дорог и ищут долину или засоренное место для поселения, чтобы не быть замеченными прохожими и избежать грабежей и посягательств».

Бурдеи были распространены и в Украине, в зависимости от региона они использовались в разных целях. Например, в Карпатах это было сезонное жилище пастухов. В степовой Украине бурдеи были основным видом жилья, которое бытовало вместе с наземными хатами.

См. также

Примечания

Литература 
 
 
 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків, т. 1. К., 1990.

Студия монографии
 Nicolăescu-Plopșor, Constantin (1922). „Bordeiul în Oltenia. Schiță antropo-geografică”. Buletinul Societății regale române de geografie. XLI: București.
 Focșa, Gheorghe (1955). „Bordeiul”. Studii și cercetări de istoria artei (3-4): București.
 Focșa, Gheorghe (1957). Elemente decorative în bordeiele din sudul Regiunii Craiova. București.
 Nițu, N (1992). „Originea și răspândirea geografică a bordeiului”. Arhivele Olteniei. 7: Craiova.
 Godea, Ioan (2004). „Bordeiul. O sinteză critică a problematicii legată de un arhaic sistem de locuire”. Ethnos. 5: 61–96, București.

Студия региональная
 Crăiniceanu, Gheorghe (1895). Igiena țăranului român; locuința, încălțămintea și îmbrăcămintea, alimentațiunea în diferite regiuni ale țării și în diferite timpuri ale anului. Bucuresci: Lito-tipografia Carol Göbl.
 Popescu-Cilieni, Ion (1945). Învelișurile vechilor noastre biserici. Craiova: Tipografia Sf Episcopii a Râmnicului-Noului Severin.
 Toșa, Ioan (2002). Casa în satul românesc de la începutul secolului XX. Cluj-Napoca: Editura Supergraph. ISBN 973-99892-1-7.

Ссылки 
 Укрытие от дождя — статья украинских бурдей в Канаде.

Жилища